Le Référendum était une rubrique du journal Spirou publiée du numéro 920 du  décembre 1955 au numéro 2997 du . Elle consistait à demander, sous forme d'un sondage, l'avis des lecteurs du journal sur les séries publiées.

Résultats

Référendum 1955 
 Spirou et Fantasio par André Franquin : 21,87 %
 Buck Danny par Victor Hubinon et Jean-Michel Charlier : 18,91 %
 Les Belles Histoires de l'oncle Paul par Octave Joly : 8,82 %
 Johan par Peyo : 8,50 %
 Lucky Luke par Morris : 6,89 %

Référendum 1964 
Résultats non publiés.

Référendum 1970 
 Boule et Bill
 Gaston
 Les Schtroumpfs
 Benoit Brisefer 
 Spirou et Fantasio

Référendum 1976 
 Boule et Bill
 Gaston
 Les Tuniques bleues
 Yoko Tsuno
 Sammy

Source 
Référendum Spirou sur le site Toutspirou.

Rubrique du journal Spirou